Грудохо́ботные  — подотряд насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Известно более 16 тысяч видов.

Строение и образ жизни 
Как правило, мелкие насекомые, длина тела которых составляет 0,5—6 мм (ложнощитовки Coccidae, червецы Margarodidae и Psylloidea — до 10 мм). Самый крупный представитель группы, Aspidoproxus maximus (Coccoidea, Южная Африка), может достигать 38 мм. Наиболее яркий признак, характеризующий этот подотряд, — сильно сдвинутый назад хоботок, расположенный на груди. Усики у грудохоботных нитевидные или четковидные, состоят из 1—10 или большого количества члеников. Лапки обычно двучленистые, задние ноги иногда прыгательные. Крыльев, как правило, 2 пары, редко — одна пара (самцы Coccoidea), часто встречаются бескрылые формы. Жилкование крыльев скудное, продольное. Для многих представителей подотряда характерен восковой налет на поверхности тела, выделяемый специальными кожными железами.

Большинство видов питаются соками растений. Ряд представителей причиняет значительный вред сельскому хозяйству.

Тли (Aphidoidea), кокциды (Coccoidea) и листоблошки (Psylloidea) выделяют сахаристые выделения (падь), используемые муравьями (трофобиоз). Падь не выделяют представители семейств Phylloxeridae, Chermesidae, Diaspididae, Asterolecaniidae.

Систематика 
Наряду с шеехоботными (Auchenorrhyncha) помещались в отряд равнокрылых хоботных (Homoptera). В настоящее время перенесены в подотряд полужесткокрылых, где рассматриваются в ранге подотряда, сестринского по отношению ко всем остальным представителям (шеехоботных и клопов).
Древнейшие ископаемые предки тлей известны из пермского периода (около 290 млн лет; †) и из триасового периода: †Triassoaphis cubitus Evans, 1956 (Австралия, Triassoaphididae) и †Leaphis prima Shcherbakov, 2010 (Франция, Creaphididae, =Vosegidae).

Классификация 
Таксоны в ранге инфраотрядов Psyllomorpha, Aleyrodomorpha, Aphidomorpha и Coccomorpha используются в классификациях Szwedo et al (1990), Shcherbakov (2007), Heie & Wegierek (2009), а Aphidomorpha  используется Favret et al. (2014) и других.
 инфраотряд Aleyrodomorpha Chou, 1963
 надсемейство белокрылковые (Aleyrodoidea) — 1556 видов
 инфраотряд Psyllaeformia Verhoeff, 1893
 надсемейство листоблошковые (Psylloidea) — 3000 видов
 инфраотряд Coccomorpha
 надсемейство Coccoidea, червецы и щитовки — 7300 видов
 инфраотряд Aphidomorpha Becker-Migdisova and Aizenberg, 1962
 надсемейство тли (Aphidoidea) — 4500 видов
 семейства Adelgidae и Phylloxeridae иногда включают в состав Aphidoidea или выделяют в отдельные надсемейства
 Aphididae, †Bajsaphididae, †Canadaphididae, †Cretamyzidae, †Drepanochaitophoridae, †Isolitaphidae, †Oviparosiphidae, †Parvaverrucosidae, †Sinaphididae и другие
 надсемейство Adelgoidea Annand 1928
 Adelgidae, †Elektraphididae, †Mesozoicaphididae
 надсемейство Phylloxeroidea Herrich-Schaeffer 1854
 Phylloxeridae
 надсемейство †Genaphidoidea Handlirsch, 1907
 †Genaphididae
 надсемейство †Lutevanaphidoidea Szwedo, Lapeyrie & Nel, 2014
 †Lutevanaphididae
 надсемейство †Naibioidea Shcherbakov, 2007 
 †Dracaphididae, †Naibiidae, †Sinojuraphididae
 надсемейство †Palaeoaphidoidea Richards, 1966
 †Ellinaphididae, †Juraphididae, †Palaeoaphididae, †Rasnitsynaphididae, †Shaposhnikoviidae, †Szelegiewicziidae
 надсемейство †Tajmyraphidoidea Kononova, 1975
 †Burmitaphididae, †Grassyaphididae, †Khatangaphididae, †Koonwarraphis, †Lebanaphididae, †Retinaphididae, †Tajmyraphididae
 надсемейство †Triassoaphidoidea Heie, 1999
 †Creaphididae Shcherbakov & Wegierek, 1991
 †Creaphidinae Shcherbakov & Wegierek, 1991
 †Leaphidinae Shcherbakov, 2010 (= Leaphididae, = Vosegidae Szwedo & Nel, 2011)
 †Triassoaphididae
 †Triassoaphis Evans, 1956 (†Triassoaphis cubitus Evans, 1956)

Примечания

Литература

Ссылки 
 True Bugs (Heteroptera). research.amnh.org